Manzenreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Manzenreiter (* 1946), österreichischer Politiker
 Robert Manzenreiter (* 1966), österreichischer Rennrodler
 Sonja Manzenreiter (* 1975), österreichische Rennrodlerin
 Wolfram Manzenreiter (* 1964), deutscher Japanologe